Щербино — название населённых пунктов в России:
 
 Щербино — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Щербино — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Щербино — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.